Ruské příjmení Matrosov () má více nositelů:

 Ivan Konstantinovič Matrosov (1886–1965) – ruský inženýr a vynálezce v oblasti kolejových vozidel
 Alexandr Matvějevič Matrosov (1924–1943) – sovětský voják, hrdina Sovětského svazu
 Anastasija Matrosovová (* 1982) – ukrajinská judistka

Ruská příjmení